Český Šternberk (Чески-Штернберк, Чешский Штернберк) — топоним:
 Чески-Штернберк — за́мок в Чехии.
 Чески-Штернберк — населённый пункт рядом с замком.